Lalanne ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Lalanne (Gers) im Département Gers
 Lalanne (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Lalanne-Arqué im Département Gers
 Lalanne-Trie im Département Hautes-Pyrénées

Lalanne oder LaLanne ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Lalanne (* 1983), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Francis Lalanne (* 1958), französischer Sänger
 François-Xavier Lalanne (1927–2008), französischer Bildhauer, Designer, Maler, Zeichner und Grafiker
 Jack LaLanne (1914–2011), US-amerikanischer Begründer der Fitness-Bewegung
 Jean-Félix Lalanne (* 1962), französischer Gitarrist und Komponist
 Léon Lalanne (1811–1892), französischer Ingenieur
 Ludovic Lalanne (1815–1898), französischer Historiker
 Stanislas Lalanne (* 1948), französischer Geistlicher, Bischof von Pontoise

Daneben war
 Louise Lalanne das Pseudonym von Marie Laurencin